Парламент Пакистана (урду مجلس شوریٰ پاکستان‎, Majlis-e-Shūrā Pākistān; англ. Parliament of Pakistan) — федеральный законодательный орган (парламент) Пакистана. На 2012 год Парламент Пакистана отличается самым большим в исламском мире процентом мест, занимаемых женщинами.

Состав 
Современный парламент состоит из двух палат:

 Верхняя палата  — Сенат Пакистана 
 Нижняя палата  — Национальная ассамблея Пакистана.

Согласно 50 статье Конституции, в парламент также входит президент Пакистана.

Состав

Национальная ассамблея 
Национальная ассамблея является нижней палатой парламента Пакистана. В неё входят 342 депутата, из которых 272 избираются тайным голосованием, 60 мест предоставлено женщинам и 10 — религиозным меньшинствам. С 19 марта 2008 года по 3 июня 2013 года спикером Национальной ассамблеи была женщина Фехмида Мирза. С 3 июня 2013 году эту должность занимает Сардар Садик.

Сенат 
Сенат является верхней палатой парламента Пакистана. В него входит 100 депутатов, избираемых депутатами нижней палаты федерального парламента и законодательных собраний провинций. Срок полномочий сената — 6 лет. Треть состава сената обновляется каждые 2 года. Председатель Сената — Раза Раббани (с 11 марта 2015 года).

Нынешний состав

Национальная ассамблея 
Последние выборы в Национальную ассамблею Пакистана состоялись 11 мая 2013 года.

Сенат

Ссылки 
 Сенат Пакистана 
 Национальная ассамблея Пакистана 

Государственное устройство Пакистана
Политика Пакистана
Пакистан